Страсбургериевые () — небольшое семейство цветковых растений порядка Кроссосомоцветные (), содержащее всего 2 рода и 2-3 вида.

Ареал 
Представители семейства — эндемики Новой Каледонии.

Ботаническое описание 
Листья с зубчатыми краями, расположены по спирали. 

Цветки крупные, есть чашечка. Тычиночные нити плоские, пыльники достигают длины около 3 мм. Растения однодомные.

Генетика 
Молекулярные исследования показали, что Strasburgeria robusta является сестринским таксоном Ixerba brexioides, эндемика Новой Зеландии. Число хромосом у обоих видов в гаплоидном наборе х = 25, Ixerba brexioides диплоидна (2n = 2x = 50), генетический набор же Strasburgeria robusta определяется как 2n = 20x = 500. Такая высокая полиплоидия Strasburgeria robusta, вероятнее всего, помогала ей выживать на ультраосновных горных породах, обнаруженных в горных лесах Новой Каледонии.

Систематическое положение 
Система APG II (2003) относит семейство страсбургериевые в кладу Розиды (). Система APG III (2009) помещает это семейство в порядок Кроссосомоцветные ().

Роды 
В большинстве источников оба рода семейства представляются монотипическими, и тогда общее число видов семейства равно двум:

Примечания

Ссылки и литература 
 
 http://delta-intkey.com/angio/www/strasbur.htm
 Staphyleaceae in L. Watson and M.J. Dallwitz (1992 onwards). The families of flowering plants.
 http://www.mobot.org/MOBOT/Research/APweb/orders/crossosomatalesweb.htm

Кроссосомоцветные
Семейства растений
Эндемики Новой Каледонии